Will kan henvise til:
 Will Parry – fiktiv person i trilogien Det gyldne kompas
 Will Eisner – tegneserietegner.
 Will er et kortere navn for William.